Буя́н:

Острова 
 Буян — сказочный остров.
 Буян — остров на Дону.
 Буян — остров в составе архипелага Северная Земля.
 Буян — остров в заливе Переволочном, Россия, Магаданская область.
 Буян — остров на озере Несь.
 Остров Буян — остров в море Лигеи на Титане.

Реки 
 Буян — в Самарской области, приток Кондурчи.
 Буян — в Камчатском крае, впадает в Берингово море.
 Буян — в Хабаровском крае, приток Девокши.
 Буян — в Пензенской области, приток Тёплой, впадающей в Малый Чембар.

Населённые пункты 
 Буян — село в Крутихинском районе Алтайского края.
 Буян — посёлок в Клинцовском районе Брянской области.
 Буян — посёлок в Орловском районе Орловской области.
 Старый Буян, Новый Буян — сёла в Самарской области.
 Буян — община округа Тропоя в Албании.

Улицы 
 Смольный Буян — улица в Архангельске.

Другое 
 Буян — синоним дебошира.
 Буян — открытое, ровное, возвышенное место, торговая площадь.
 Буян — речная пристань для разгрузки и погрузки судов
 Буян — название серии малых артиллерийских кораблей проекта 21630.

Схожие 
 Буян-Бадыргы, Монгуш — тувинский общественный деятель.
 Буян-Сэцэн-хан (1554—1603) — монгольский хан из династии Северная Юань.

См. также 
 Буяны